Цянь (триграма)
Цянь (гексаграма)
Цянь (монета)
Цянь (прізвище)